В Москве существует несколько памятников Ф. М. Достоевскому:

 Памятник Достоевскому (Москва, РГБ)
 Памятник Достоевскому (Москва, Камер-Коллежский вал)
 Памятник Фёдору Достоевскому (Люблино)